Gastrochilus obliquus — многолетнее эпифитное травянистое растение семейства Орхидные.

Вид не имеет устоявшегося русского названия, в русскоязычных источниках используется научное название Gastrochilus obliquus.

Синонимы 
По данным Королевских ботанических садов в Кью. 
Гомотипные синонимы:
 Saccolabium obliquum Lindl., 1833 
Гетеротипные синонимы:
 Vanda obliqua Wall. ex Hook.f., 1890, pro syn.

Естественные разновидности и их синонимы 
По данным Королевских ботанических садов в Кью:
 Gastrochilus obliquus var. obliquus
 syn. Saccolabium bigibbum Rchb.f. ex Hook.f., 1869
 syn. Gastrochilus bigibbus (Rchb.f. ex Hook.f.) Kuntze, 1891
 Gastrochilus obliquus var. suavis (Seidenf.) Z.H.Tsi, 1996
 syn. Gastrochilus suavis Seidenf., 1988

Этимология 

Тайское название — Suea Lueang, Chang Rop Kho.

Биологическое описание 
Миниатюрное моноподиальное растение.

Цветки диаметром 2,5 см.

Распространение, экологические особенности 
Восточные Гималаи, Бутан, Сикким, Мьянма, Северный Таиланд, Южный Китай, Северный Лаос и Вьетнам.В природе редок. Цветение (в Таиланде) — ноябрь.

Встречается в лесах на высотах 800—1400 метров над уровнем моря.

Относится к числу охраняемых видов (II приложение CITES).

В культуре 

Температурная группа: теплая. Наиболее предпочтительна посадка на блок.

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 The Wild Orchids of China Tsi, Chen & Mori 1997.
 Orchids of Bhutan Pearce & Cribb 2002.
 Wild Orchids in Myanamar Vol 3 Tanaka 2007 (G. bigibbus).

Ссылки 
 Gastrochilus obliquus на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia
 Gastrochilus obliquus на сайте tropicos.org
 Gastrochilus obliquus на сайте Electronic Plant Information Centre of Royal Botanic Gardens, Kew

Орхидные
Комнатные растения
Флора Юго-Восточной Азии